Gadu-Gadu je polský instant messaging klient. Finanční systém Gadu-Gadu je založen na zobrazování reklamy. Stejně jako u ICQ, i u Gadu-Gadu jsou jednotliví uživatelé identifikování podle několika čísel.

Originální klient je vyvíjen pouze pro operační systém Microsoft Windows, protokol je ovšem podporován i jinými klienty, například dalším polským im klientem Tlen.pl, dále programem Miranda IM (Windows), Adium a Proteus (Macintosh), Pidgin (multiplatformní), Kopete (Linux), AmiGG (AmigaOS a MorphOS) nebo tzv. transportem přes síť Jabber.

Kromě klasického chatu nabízí oficiální klient Gadu Gadu také podporu 150 smajlíků, doručování zpráv off-line uživatelům, posílání souborů a VoIP. Od verze 6.0 je v testování také SSL. Program je vyvíjen ve Varšavě v Polsku. Síť Gadu-Gadu je nejpopulárnější IM sítí v Polsku, kde se zaregistrovalo pět milionů uživatelů, denně jich je on-line kolem 2,5 milionu.

Mnoho uživatelů si stěžuje, že poslední verze klienta je přeplácána spoustou zbytečných funkcí, a z toho důvodu zůstávají populární i starší verze. Tato komunikační síť je také zamořena velkým množstvím spamu.

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Chatovací programy
VoIP software
Software pro Windows